Die  Auszeichnung Fußballer des Jahres wird vom Ungarischen Fußballverband für die beste Leistung eines ungarischen Spielers vergeben. Erstmals wurde die Auszeichnung 1901 verliehen, seit 1985 wird auch die beste ungarische Fußballerin ausgezeichnet. Die andere Ehrung für den besten ungarischen Fußballspieler ist der Goldene Ball.

Der Fußballer des Jahres

Die Fußballerin des Jahres

Einzelnachweise 

 
Ungarn